В терминологии компьютерных сетей, TUN и TAP — виртуальные сетевые драйверы ядра системы. Они представляют собой программные сетевые устройства, которые отличаются от обычных аппаратных сетевых карт.

TAP эмулирует Ethernet устройство и работает на канальном уровне модели OSI, оперируя кадрами Ethernet. TUN (сетевой туннель) работает на сетевом уровне модели OSI, оперируя IP пакетами. TAP используется для создания сетевого моста, тогда как TUN для маршрутизации.

Пакет, посылаемый операционной системой через TUN/TAP устройство обрабатывается программой, которая контролирует это устройство. Получение данных происходит через специальный файловый дескриптор, таким образом программа просто считывает данные с файлового дескриптора. Сама программа также может отправлять пакеты через TUN/TAP устройство выполняя запись в тот же файловый дескриптор. В таком случае TUN/TAP устройство доставляет (или «внедряет») такой пакет в сетевой стек операционной системы, эмулируя тем самым доставку пакета с внешнего устройства.

Устройства TUN/TAP могут быть как временными (создаются, используются, удаляются), так и постоянными. Так же как и к физическим интерфейсам им можно назначать адреса, применять правила сетевых экранов, анализировать трафик и т.д.  

TUN/TAP используются для:
 Виртуальных частных сетей:
 OpenVPN, Ethernet/IP по TCP/UDP; шифрование, компрессия
 Slonax 3G
 tinc , Ethernet/IPv4/IPv6 по TCP/UDP; шифрование, компрессия, mesh
 VTun , Ethernet/IP/serial/Unix пайпы по TCP; шифрование, компрессия, шейпер трафика
 OpenSSH
 ICMPTX , IP по ICMP (ping)
 NSTX , iodine , IP по DNS
 HTun , IP по HTTP
 coLinux, Ethernet/IP по TCP/UDP
 Hamachi
 VPN-X Java TAP Wrapper, VPN-X может быть P2P VPN, а также SSL VPN
 Виртуальных машин:
 Bochs
 coLinux
 QEMU
 VirtualBox
 Xen

Драйверы TUN/TAP доступны, по крайней мере, для следующих ОС:
 FreeBSD
 Mac OS X
 Linux 2.1.60+
 Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 — используется для реализации сети в виртуальных машинах MS Virtual Server
 OpenBSD
 NetBSD
 Solaris
 QNX на данный момент только TAP

Ссылки 
 http://vtun.sourceforge.net/
 http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/people/marcelo/linux-2.4/Documentation/networking/tuntap.txt
 https://web.archive.org/web/20071224015346/http://www-user.rhrk.uni-kl.de/~nissler/tuntap/ ( or http://tuntaposx.sourceforge.net/download.xhtml ) - Mac OS X TUN/TAP драйвер 

Сетевое программное обеспечение
Драйверы